Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Tom Cain che hanno battuto in finale John Lloyd e Dick Stockton 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Mark Dickson /  Brian Gottfried (primo turno)
 John Alexander /  Brad Drewett (quarti di finale)

 David Carter /  Shlomo Glickstein (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1983